John Miles peut désigner plusieurs personnes :
 John Miles (1943-2018), pilote automobile anglais de Formule 1 ;
 John Miles (1949-2021), musicien anglais, auteur du tube Music (Was My First Love) ;
 John Miles, joueur anglais de football ;
 , joueur de baseball américain.

Voir aussi